A 2002-es US Open férfi versenyét az amerikai Pete Sampras nyerte aki négy szettes mérkőzésen diadalmaskodott honfitársa, Andre Agassi ellen.

Kiemeltek 

  Lleyton Hewitt (Elődöntős)</li>
  Marat Szafin (Második kör)</li>
  Tommy Haas (Negyedik kör)</li>
  Jevgenyij Kafelnyikov (Második kör)</li>
  Tim Henman (Harmadik kör)</li>
  Andre Agassi (Döntős)</li>
  Juan Carlos Ferrero (Harmadik kör)</li>
  Albert Costa (Második kör)</li>
  Carlos Moyà (Második kör)</li>
  Sébastien Grosjean (Második kör)</li>
  Andy Roddick (Negyeddöntős)</li>
 - </li>
  Roger Federer (Negyedik kör)</li>
  Jiří Novák (Negyedik kör)</li>
 - </li>
  David Nalbandian (Első kör)</li>
  Pete Sampras (Bajnok)</li>

  Àlex Corretja (Harmadik kör)
  Xavier Malisse (Harmadik kör)
  Younes El Aynaoui (Negyeddöntős)
  Gastón Gaudio (Harmadik kör)
  Marcelo Ríos (Harmadik kör)
  Rainer Schüttler (Első kör)
  Sjeng Schalken (Elődöntős)
  James Blake (Harmadik kör)
  Juan Ignacio Chela (Negyedik kör)
  Nicolás Lapentti (Első kör)
  Fernando González (Negyeddöntős)
  Thomas Enqvist (Harmadik kör)
  Andrei Pavel (Első kör)
  Tommy Robredo (Harmadik kör)
  Makszim Mirni (Negyeddöntős)
  Greg Rusedski (Harmadik kör)
  Jarkko Nieminen (Első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1